Andrzej Pawlak (1895–1967) – żołnierz armii rosyjskiej i Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Andrzej Pawlak (ur. 1947) – polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych, konstruktor i wynalazca, specjalizujący się w mechatronice, urządzeniach elektromechanicznych i elektromagnetycznych w motoryzacji.
 Andrzej Pawlak  (ur. 1955) – polski fizyk, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizuje się w fizyce teoretycznej, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.